De Bruijn est un nom de famille néerlandophone qui renvoie à une personne aux cheveux bruns. Il s'agit également un dérivé de l'anthroponyme germanique «  ». De Bruijn est un patronyme courant aux Pays-Bas ( en 2007).

Variantes 
Il existe plusieurs variantes :
 , De Bruine, 
 De Bruijn, De Bruijne, 
 , , , 
 De Brun, De Brune, De Brunne,
 Broen, de Broen.

Équivalent(s) 
 Français :

Patronyme 

 Chantal de Bruijn (1976-), joueuse néerlandaise de hockey sur gazon ;
 Cornelis de Bruijn (vers 1652-1727), voyageur et artiste néerlandais ;
 Daniëlle de Bruijn (1978-), joueuse néerlandaise de water-polo ;
 Inge de Bruijn (1973-), nageuse néerlandaise ;
 Nicolaas Govert de Bruijn (1918-2012), mathématicien néerlandais ;
 Tom de Bruijn (1948-), diplomate et homme politique néerlandais.

Référence

Voir aussi 
 Angélique de Bruijne (1973-), actrice néerlandaise

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais